Miejscowości o tej nazwie:
 Keizer – miasto w Stanach Zjednoczonych

Osoby o tym pseudonimie:
 Keizer (raper) – holenderski raper pochodzący z Surinamu

Osoby o tym nazwisku:
 Jolanda Keizer – holenderska lekkoatletka
 Joris Keizer – holenderski pływak
 Marcel Keizer – holenderski trener i piłkarz
 Piet Keizer – holenderski piłkarz